Cela može označavati:
 Naos u antičkoj arhitekturi
 Red ptica Pachyornis